Zodiac kan avse:

 Zodiac-mördaren – en oidentifierad seriemördare verksam i norra Kalifornien under 60- och 70-talet
 Tapwave Zodiac – en handdator
 Zodiac (båtar) – ett varumärke för gummibåtar, ribbåtar och pooler
 Ford Zodiac – en bilmodell
 Zodiac Vodka –  ett amerikanskt potatis-vodkamärke
Zodiac (film) – en film från 2007 baserad på Robert Graysmiths bok om Zodiac-mördaren

Geografi
 Zodiac Cay – en ö i Queensland i Australien
 Zodiac Mountain – ett berg i British Columbia i Kanada
 Zodiac Lakes – sjöar i Ontario i Kanada
 Zodiac Creek – flera platser
 Zodiac Park – flera platser

Se även
 Zodiaken – det astrologiska begreppet